Narciso puede referirse a los siguientes obispos:

 Narciso de Jerusalén, santo católico, quien vivió en el siglo II.
 Narciso de Gerona, santo católico, quien vivió en el siglo IV.